Le Clown, film muet de Maurice de Féraudy, sorti en 1917
Le Clown, film de Robert Z. Leonard, sorti en 1953
 Le Clown (chanson) (1957)
Le Clown (Der Clown), série télévisée allemande diffusée entre 1996 et 2001
Le Clown, manhua de Zhang Xiaoyu
Les Clowns (I Clowns), film italo-franco-allemand tourné en 1970 par Federico Fellini et sorti en 1971